К семейству комаров-лимониид относится примерно 150 родов: 

Acantholimnophila
Achyrolimonia
Adelphomyia
Afrolimnophila
Amphilimnobia
Amphineurus
Antocha
Aphrophila
Araucoxenia
Arctoconopa
Atarba
Atypophthalmus
Austrolimnophila
Aymaramyia
Baeoura
Bergrothomyia
Beringomyia
Cheilotrichia
Chilelimnophila
Chionea
Cladura
Clydonodozus
Collessophila
Conosia
Crypteria
Cryptolabis
Ctenolimnophila
Dactylolabis
Dapanoptera
Dasymallomyia
Degeneromyia
Dicranomyia
Dicranoptycha
Diemenomyia
Discobola
Edwardsomyia
Elephantomyia
Elliptera
Ellipteroides
Eloeophila
Empedomorpha
Epiphragma
Erioconopa
Erioptera
Eriopterella
Eriopterodes
Eugnophomyia
Euphylidorea
Eupilaria
Eutonia
Franckomyia
Geranomyia
Gnophomyia
Gonempeda
Gonomyia
Gonomyodes
Grahamomyia
Gymnastes
Gynoplistia
Harrisomyia
Helius
Hesperoconopa
Heterolimnophila
Hexatoma
Hoplolabis
Horistomyia
Hovamyia
Hoverioptera
Idiocera
Idiognophomyia
Idioptera
Ilisia
Jivaromyia
Lechria
Lecteria
Leolimnophila
Libnotes
Limnophila
Limnophilella
Limnophilomyia
Limnorimarga
Limonia
Lipsothrix
Maietta
Medleromyia
Mesolimnophila
Metalimnobia
Metalimnophila
Molophilus
Neocladura
Neognophomyia
Neolimnomyia
Neolimnophila
Neolimonia
Neophilippiana
Nippolimnophila
Notholimnophila
Nothophila
Orimarga
Ormosia
Paradelphomyia
Paralimnophila
Phantolabis
Phylidorea
Phyllolabis
Pilaria
Platylimnobia
Polymera
Prionolabis
Prolimnophila
Protohelius
Pseudolimnophila
Quathlambia
Quechuamyia
Rhabdomastix
Rhamphophila
Rhipidia
Rhypholophus
Riedelomyia
Scleroprocta
Shannonomyia
Sigmatomera
Skuseomyia
Styringomyia
Symplecta
Taiwanina
Taiwanomyia
Tasiocera
Tasiocerellus
Teucholabis
Thaumastoptera
Thrypticomyia
Tinemyia
Tipulimnoea
Tonnoiraptera
Tonnoirella
Tonnoiromyia
Toxorhina
Trentepohlia
Trichoneura
Trichotrimicra
Ulomorpha
Unguicrypteria
Xenolimnobia
Zaluscodes
Zelandomyia

Ссылки 
Catalogue of the Craneflies of the World
Списки двукрылых